X чемпионат СССР по русским шашкам 1948 года  прошёл с 4 по 25 декабря 1947 года в Риге.

Чемпионом стал киевлянин Исер Куперман , серебряные жетоны получили Борис Блиндер и Марат Коган. Все трое с Украины.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Ссылки 
http://www.shashki.com/rusapplet/10ussr.htm Партии

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1948 год в шашках
1947 год в шашках